Boubín může být:

 Boubín – hora v Boubínské hornatině
 Boubín (Horažďovice) – vesnice, část města Horažďovice v okrese Klatovy
 Boubín (rozhledna) – rozhledna na stejnojmenné hoře na Šumavě
 Boubín (příjmení) – české příjmení
 Boubínský prales – národní přírodní rezervace v okrese Prachatice